Бори́с Кузьми́н: Кузьмин, Борис Аркадьевич (1909—1943) — советский литературовед.
 Кузьмин, Борис Петрович (1941—2001) — советский гребец.